Varennes, település Franciaországban, Dordogne megyében
Varennes, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Varennes, település Franciaországban, Moselle Indre-et-Loire megyében
Varennes, település Franciaországban, Somme megyében
Varennes, település Franciaországban, Vienne megyében
Varennes-le-Grand, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Varennes-sous-Dun, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Varennes-en-Argonne, település Franciaországban, Meuse megyében
Varennes-sur-Loire, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Varennes-Saint-Sauveur, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében